Il toponimo Turnu (dal romeno Turn, torre) fa parte della denominazione di diverse località della Romania:

Drobeta-Turnu Severin, capoluogo del distretto di Mehedinți
Turnu Măgurele, municipio del distretto di Teleorman
Turnu Roșu, comune del distretto di Sibiu
Turnu Ruieni, comune del distretto di Caraș-Severin

Turnu Roșu è anche un passo dei Carpazi meridionali, che collega il distretto di Vâlcea con quello di Sibiu.